Der Primal-Dual-Active-Set-Algorithmus ist ein Verfahren zur Lösung eines quadratischen Optimierungsproblems über einer konvexen Teilmenge  eines Hilbertraumes  über der Menge .

Problem 
Ein quadratisches Optimierungsproblem ist ein Problem der folgenden Form: Gegeben sei eine konvexe Menge, die durch eine obere Schranke  beschränkt ist:

Finde , sodass gilt:
.
Hierbei ist  eine symmetrische stetige Bilinearform und  ein stetiger linearer Operator. Siehe auch argmin.

Algorithmus 
Der Primal-Dual-Active-Set-Algorithmus verwendet den Lagrange-Multiplikator , um zu einer Lösung zu gelangen, die sowohl erlaubt als auch optimal ist. Der Algorithmus läuft wie folgt ab:
 Berechnung der aktiven Menge  und der inaktiven Menge 
 Lösung des folgenden Problems

 und

 Wenn die Lösung nicht die Lagrangebedingungen erfüllt, wird  gesetzt und bei (1) neu begonnen.

Anwendungen 
Der Primal-Dual-Active-Set-Algorithmus findet insbesondere bei der Lösung von restringierten Problemen über partiellen Differentialgleichungen Anwendung, weil die schwache Formulierung einer linearen elliptischen partiellen Differentialgleichung ein quadratisches Optimierungsproblem ist.

Konvergenzeigenschaften 

Durch die Betrachtung des Primal-Dual-Active-Set-Algorithmus als semiglattes Newtonverfahren lässt sich lokal superlineare Konvergenz zeigen. Für einseitig beschränkte konvexe Teilmengen lässt sich die globale Konvergenz des Primal-Dual-Active-Set-Algorithmus über endlich-dimensionalen Hilberträumen zeigen.

Weblinks 

 Beispielaufgabe (PDF; 17 kB; englisch)

Einzelnachweise 

Numerische Mathematik